André Negrão – pilota automobilistico brasiliano
 Júnior Negrão – calciatore brasiliano
 Marcelo Negrão – ex pallavolista ed ex giocatore di beach volley brasiliano
 Walther Negrão – sceneggiatore, drammaturgo e attore brasiliano